Ruhetal steht für:
 Ruhetal (Glücksburg), Ort der Gemeinde Glücksburg (Ostsee), Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein
 Ruhetal (Toddin), Ortsteil der Gemeinde Toddin, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern

Siehe auch:
 Ruhethal